La Primera División 1939 è stata la nona edizione del massimo torneo calcistico argentino e la nona ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1939 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1939
Campionato argentino di calcio